Do You Wanna Funk? è un singolo del 1982 degli artisti statunitensi Patrick Cowley e Sylvester.

La canzone fu prodotta da Cowley (che sarebbe deceduto lo stesso anno), riscuotendo successo soprattutto in Europa, in particolare in Svizzera, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito, oltre all'Australia.

È ispirata al singolo I'm Your Jeanie di Jeanie Tracy, ex cantante di sottofondo per Sylvester.

Classifiche

Diffusione 

La canzone fa parte della colonna sonora del film del 1983 Una poltrona per due,appare anche nel film Che mi dici di Willy? del 1990, malgrado in maniera anacronistica, in quanto riprodotta in una scena ambientata nell'anno precedente al suo rilascio. Inoltre viene riprodotta nel documentario  del 1984 The Times of Harvey Milk, vincitore dell'Oscar al miglior documentario

Note

Collegamenti esterni